Cressot est un nom de famille porté par :
 Joseph Cressot (1882-1954), écrivain régionaliste français ;
 Marcel Cressot (1896-1961), linguiste stylistique français.

Homonymie de patronyme